Vincenzo Bellini (1801–1835) olasz zeneszerző
 Bellini, koktél
 Bellini, német lányegyüttes
 Bellini, olasz rockzenekar